Kilian se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Constant Wilfrid Kilian
 Günter Kilian